

События 
 Консулы Маней Ацилий Авиола и Корнелий Панса.
 Адриан поехал в Британию, где распорядился построить стену на протяжении 80 миль, отделявшую владения римлян от варваров. Наместник Британии Эл Платорий Непо.
 Римский император Адриан распоряжается о начале постройки на севере Британии защитной стены. Это сооружение, получившее название «Стена Адриана», было призвано оборонять римскую провинцию от набегов кельтских племён пиктов и скоттов с севера.
 122—133 — Строительство «Стены Адриана» от Солвея до Тина.
Китай:
 В Китае смена названия эпохи Jiànguāng (建光) на Yánguāng (延光).
 Набег сяньби.

См. также